— уезд в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата. Площадь 952,88 км². Население 13 865 чел. (на 1 мая 2008 года). Плотность населения 14,55 чел./км².

Состав 
 посёлок Ага, который появился 1 апреля 2005 года в результате объединения посёлков Цугава и Каносэ, сёл Микава и Камикава.

Уезды префектуры Ниигата